Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2017 – osiemnaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 7 do 22 kwietnia 2017 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Do udziału w zawodach po raz pierwszy zaproszono zespoły spoza Europy. Dwadzieścia osiem uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na cztery hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. W ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 7 a 15 kwietnia w sześciu miejscowościach departamentu Finistère we francuskim regionie Bretania trzyetapowym systemem pucharowym rozegrano turnieje w dwóch najwyższych dywizjach – Championship i Trophy – oraz zawody Conference 1 systemem kołowym, zaś turniej Conference 2 odbył się w kolejnym tygodniu systemem pucharowym w słowackim mieście Pieszczany. Każdy zespół mógł się składać z maksymalnie dwudziestu sześciu zawodników urodzonych w latach 1999–2000. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków.

Tytuł mistrzów Europy zdobyła Francja pokonując w finale po raz trzeci z rzędu Gruzję, w niższych dywizjach triumfowały odpowiednio Rosja, Litwa i Szwajcaria.

Championship

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Trophy

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Conference 1

Conference 2

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2017 w rugby union
2017 we Francji
Rugby union we Francji
Bretania
2017 na Słowacji
Rugby union na Słowacji
Sport w Pieszczanach